Le Siège de Jérusalem est un passage de l'Ancien Testament considéré comme proche d'une parabole. Il se trouve dans le Livre d'Ézéchiel. L'un des thèmes principaux d'Ézéchiel est YHWH qui menace et sanctionne son peuple à cause de son comportement.

Texte 
Livre d'Ézéchiel, chapitre 4, versets 1 à 13:

« Et toi, fils de l'homme, prends une brique, place-la devant toi, et tu y traceras une ville, Jérusalem. Représente-la en état de siège, forme des retranchements, élève contre elle des terrasses, environne-la d'un camp, dresse contre elle des béliers tout autour. Prends une poêle de fer, et mets-la comme un mur de fer entre toi et la ville; dirige ta face contre elle, et elle sera assiégée, et tu l'assiégeras. Que ce soit là un signe pour la maison d'Israël! Puis couche-toi sur le côté gauche, mets-y l'iniquité de la maison d'Israël, et tu porteras leur iniquité autant de jours que tu seras couché sur ce côté. Je te compterai un nombre de jours égal à celui des années de leur iniquité, trois cent quatre-vingt-dix jours; tu porteras ainsi l'iniquité de la maison d'Israël. Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit, et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant quarante jours; je t'impose un jour pour chaque année. Tu tourneras ta face et ton bras nu vers Jérusalem assiégée, et tu prophétiseras contre elle. Et voici, je mettrai des cordes sur toi, afin que tu ne puisses pas te tourner d'un côté sur l'autre, jusqu'à ce que tu aies accompli les jours de ton siège. Prends du froment, de l'orge, des fèves, des lentilles, du millet et de l'épeautre, mets-les dans un vase, et fais-en du pain autant de jours que tu seras couché sur le côté; tu en mangeras pendant trois cent quatre-vingt-dix jours. La nourriture que tu mangeras sera du poids de vingt sicles par jour; tu en mangeras de temps à autre. L'eau que tu boiras aura la mesure d'un sixième de hin; tu boiras de temps à autre. Tu mangeras des gâteaux d'orge, que tu feras cuire en leur présence avec des excréments humains. Et l'Éternel dit: C'est ainsi que les enfants d'Israël mangeront leur pain souillé, parmi les nations vers lesquelles je les chasserai. »

Traduction d'après la Bible Louis Segond.

Interprétation chrétienne 

Pour Grégoire le Grand, YHWH condamne le peuple pécheur. Cependant le docteur de l'église dit que la brique dans un sens mystique représente le cœur de son prochain. Ainsi dessiner Jérusalem sur la brique: c'est voir et observer le royaume céleste sur l'âme d'un homme. L'état de siège de la parabole est la guerre des tentations nécessaire à l'élévation spirituelle. La poele de fer est la robustesse du zèle spirituel. Nous devons nous appuyer sur le Christ pour mener ce combat conclut l'ancien pape .

Références 

.

Parabole de l'Ancien Testament